Lomboknium är ett släkte av mångfotingar. Lomboknium ingår i familjen Siphonophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Lomboknium